{{Infobox Eurovision
 | pays              = Serbie
 | année             = 2023
 | image             = 
 | upright           = 
 | légende           = 
 | titre             = (Само ми се спава)
 | interprète        = Luke Black
 | compositeur       = Luka Ivanović
 | parolier          = 
 | radiodiffuseur    = RTS
 | type de sélection = Sélection nationale télévisée( 2023)
 | langue            = Serbe, Anglais
 | datefinale        = 
 | lieufinale        = Studio 8 de la RTS, Belgrade
 | placedf           = 
 | placef            = 
 | précédent         = 2022
 | suivant           = 
}}
La Serbie est l'un des trente-sept pays participant au Concours Eurovision de la chanson 2023, qui se tient du  au  à Liverpool au Royaume-Uni. Le pays est représenté par Luke Black, avec sa chanson ''.

Sélection 
La Serbie confirme sa participation au Concours le . Il est confirmé plus tard que la sélection nationale  serait reconduite pour une deuxième édition.

Format 
32 chansons participent à la présélection, qui consiste en trois émissions, diffusées en direct entre le  et le : deux demi-finales de seize chansons chacune, et une finale, elle aussi avec seize chansons (les huit arrivées premières de chaque demi-finale).

Participants  
La période de candidatures ouvre le  et, à l'origine supposer prendre fin le , elle se termine le , après avoir été prolongée de quinze jours. La liste des participants est révélée par la RTS le ; les chansons sortent quant à elles le .

Demi-finales 
Les 32 chansons en lice ont été réparties dans deux demi-finales. Chaque demi-finale était composée de seize chansons, dont huit se qualifient pour la finale.

Demi-finale 1 
La première demi-finale est diffusée le mercredi .

Demi-finale 2 
La seconde demi-finale a lieu le jeudi .

Finale 
La finale est diffusée le samedi .

À l'Eurovision 
La Serbie participera à la première moitié de la première demi-finale, le mardi . En cas de qualification, le pays participera à la finale du .

Notes et références 

 

Serbie au Concours Eurovision de la chanson
Serbie
2023 en Serbie